Тайпа (; южноминьский: ) — один из островов Макао. Находится в двух километрах к югу от полуострова Макао и соединён с ним тремя мостами: ,  и . Площадь острова составляет 6,33 км². Административно относится к  островного муниципалитета.

История 
Остров Тайпа был освоен китайцами в XII веке. В 1851 году на остров прибыли португальцы и включили его в состав колонии Макао. На протяжении долгого времени остров оставался малозаселённым. В 1974 году был открыт мост , связавший остров с полуостровом Макао, что способствовало ускорению развития территории.

Население 
В настоящее время, помимо прочего, на острове находятся жилые кварталы, в которых проживает 7 тысяч человек.

Транспорт 
На острове расположены:
 Международный аэропорт Макао
 морской пассажирский терминал

Образование 
 
 

География Макао
Острова Макао